EST o Est puede referirse a:

Biología molecular 
 Expressed sequence tag, la secuencia (usualmente parcial) de una transcripción en biología.

Lugares 
 EST - nombre corto del país de Estonia.
 Est, un pueblo en Gelderland.
 EST Escuela Secundaria Técnica.
 EST Escuela Superior de Turismo

Música 
 Esbjörn Svensson Trio, un trío de jazz sueco que realizó grabaciones bajo el acrónimo "EST".

Tiempo 
 Horario de verano europeo.
 Tiempo del este (siglas en inglés de Eastern Standard Time), hora oficial del este de Norteamérica en invierno.

Astrofísica 
 Expansión cósmica en escala (inglés: Expanding Spacetime Theory), EST (o SEC) es un alternativo modelo cosmológico desarrollado por C. Johan Masreliez.

Derecho laboral 
 Empresa de servicios transitorios, una forma de organización empresarial que permite la subcontratación.
